Иоанн VIII
 Иоанн VIII — папа римский с 872 по 882 год.
 Иоанн VIII — римский антипапа, незаконно избран в 884 году.
 Иоанн VIII Ксифилин — константинопольский патриарх с 1066 по 1075 год.
 Иоанн VIII Палеолог — византийский император с 1425 по 1448 год. См. также 
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоанн III
 Иоанн IV
 Иоанн V
 Иоанн VI
 Иоанн VII